Tonda steht für:

 Tonda (Montaione), Dorf in Italien
 Tonda (Tondela), Gemeinde in Portugal
 Tonda, tschechische und sorbische Familienform des Vornamens Anton (Vorname)